Knoxville har flere betydninger:

Stednavne

USA 
 Knoxville, Alabama
 Knoxville, Arkansas
 Knoxville, Californien
 Knoxville, Georgia, hovedby i Crawford County
 Knoxville, Illinois
 Knoxville, Iowa
 Knoxville, Missouri
 Knoxville, Maryland
 Knoxville, Nebraska
 Knoxville, Pennsylvania
 Knoxville, Tennessee